Білоцерківська міська лікарня № 1 — лікувально—профілактичний заклад у Білій Церкві, призначений для надання стаціонарної та амбулаторно — поліклінічної допомоги населенню.

Головне завдання — покращення якості лікувально—профілактичної допомоги, яке полягає у досягненні якомога меншої захворюваності, смертності, інвалідизації населення та швидкого відновлення здоров'я з максимально можливим використанням наявних ресурсів.

Білоцерківська міська лікарня № 1 є базою інтернатури: з хірургії, анестезіології, урології, нейрохірургії, неврології, внутрішніх хвороб, ортопедо-травмотології.

Історія

Структура лікувально-профілактичного закладу 

Потужність лікувально-профілактичного закладу становить: поліклініка на 660 відвідувань в зміну, стаціонар на 330 ліжок, в тому числі:
 ревматологічне — 10,
 пульмонологічне — 40,
 гастроентерологічне — 45,
 гематологічне — 15,
 стоматологічне — 30,
 хірургічне  -  30,
 неврологічне — 40,
 офтальмологічне — 40,
 кардіологічне — 70 ,
 отолагингологічне — 40,
 крім того реанімація — 6 ліжок.

Галерея

Посилання 
 Медичні заклади міста.  Сайт міста Біла Церква
 Мережа закладів охорони здоров'я міста Біла Церква. Сайт міського центру медичної статистики «Медінстат»

Лікарні Білої Церкви